Flajeolet se poate referi la:
 Flajeolet - un instrument muzical de suflat din lemn, asemănător cu flautul
 Flajeolet (sau flageolet) - o tehnică interpretativă folosită pe instrumentele muzicale cu corzi